Областная (Губернская) реформа Екатерины II — преобразование провинциального управления в наместничествах.

Цели
Ставила своими целями усиление правительственного административно-полицейского контроля на местах, введение нового административно-территориального деления, в том числе в связи с расширением территории России, создание новых учреждений и модернизацию сословно-социальных отношений.

Проведение
В изданном в 1775 году «Учреждении для управления губерний», вводившемся в течение 21 года, определялся новый порядок провинциального управления. Реформа началась с Тверской губернии и закончилась в 1796 году учреждением Виленской губернии.

В 1782 году реформа была распространена и на Малороссию, где незадолго до этого Екатерина II упразднила гетманство.

Результаты 
Количество губерний было увеличено с 23 до 50 губерний и наместничеств. Каждую губернию возглавил губернатор, наместничество — наместник или генерал-губернатор. Губернии и наместничества были разделены на уезды во главе с капитан-исправниками. Города стали особыми административными единицами во главе с городничими, или комендантами. В обеих столицах, Санкт-Петербурге и Москве, во главе администрации были поставлены обер-полицмейстеры.

Была создана более единообразная и стройная бюрократическая система.

К концу царствования Екатерины II Россия делилась на 48 наместничеств, 2 губернии (Московскую и Санкт-Петербургскую) и 1 область (Таврическую).

Реформа провинциального управления, начатая Петром Великим, была выведена из хаотического состояния и закончена.

Порядок управления губерниями, созданный Екатериной II, в общем сохранился почти без изменений до падения Российской империи.

Уездные города 
В ходе реформы 165 сельских населённых пунктов были преобразованы в города, которые стали центрами новообразованных уездов.

Список уездных городов к концу царствования Екатерины II (жёлтым цветом выделены города, утратившие этот статус к настоящему времени):

Архангельское наместничество

Брацлавское наместничество

Виленское наместничество

Владимирское наместничество

Вознесенское наместничество

Вологодское наместничество

Волынское наместничество

Воронежское наместничество

Выборгское наместничество

Вятское наместничество

Екатеринославское наместничество

Иркутское наместничество

Кавказское наместничество

Казанское наместничество

Калужское наместничество

Киевское наместничество

Колыванское наместничество

Костромское наместничество

Курляндская губерния

Курское наместничество

Минское наместничество

Могилёвское наместничество

Московская губерния

Нижегородское наместничество

Новгород-Северское наместничество

Новгородское наместничество

Олонецкое наместничество

Орловское наместничество

Пензенское наместничество

Пермское наместничество

Подольское наместничество

Полоцкое наместничество

Псковское наместничество

Ревельское наместничество

Рижское наместничество

Рязанское наместничество

Санкт-Петербургская губерния

Саратовское наместничество

Симбирское наместничество

Слонимское наместничество

Смоленское наместничество

Таврическая область

Тамбовское наместничество

Тверское наместничество

Тобольское наместничество

Тульское наместничество

Уфимское наместничество

Харьковское наместничество

Черниговское наместничество

Ярославское наместничество

См. также 
 Областная реформа Петра I
 Областная реформа Павла I
 Реформа Игельстрома

Примечания

Литература 
 
 Т. 1 : Реформа 1727 года. Областное деление и областные учреждения 1727—1775 гг. — М., 1913. — 472 с.
 Т. 2 : Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение учреждений 1727 г. — М.; Л., 1941. — 304 с.
 
 

Административно-территориальные реформы
Екатерина II
XVIII век в России
Россия при Романовых (1613—1917)
Реформы в Российской империи